Памятники писателю Николаю Васильевичу Гоголю установлены в различных городах мира:

Россия
 Памятники Гоголю в Москве
 Скульптура 1997 года в Санкт-Петербурге;
 Бюст писателя Гоголя Н. В. (1896) в Санкт-Петербурге;
 Бюст 1910 года в Волгограде.
 Памятник Гоголю в Калуге

Казахстан
 Бюст Н. В. Гоголю в Караганде. Архитектор В. А. Троценко, скульптор А. С. Калмаханова.

Украина
 Бюст 1909 года в Харькове.
 Памятник Гоголю в Нежине.
 Памятник Гоголю в Днепропетровске.
 Памятник Гоголю в Полтаве.
 Памятник Гоголю в Киеве.

Италия
 Памятник Гоголю в Риме